

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a luglio 2013.

Club

2015-16 Lugano  NLA  7 1 0 0  2

Nazionale

Note

Collegamenti esterni